Los ceratosaurios (Ceratosauria) son los miembros de un grupo de dinosaurios terópodos definidos como todos los terópodos que comparten un ancestro común más reciente con Ceratosaurus que con las aves. Al presente no hay un acuerdo universal sobre las especies o las características diagnósticas de Ceratosauria, aunque estos son menos derivados anatómicamente que los más diversos Tetanurae. De acuerdo con la teoría más reciente y aceptada, Ceratosauria incluye a los terópodos del Jurásico Superior al Cretácico Superior Ceratosaurus, Elaphrosaurus y Abelisaurus, hallados principalmente (aunque no exclusivamente) en el Hemisferio Sur. Originalmente, Ceratosauria incluía a todos los dinosaurios ya mencionados junto a los Coelophysoidea y Dilophosauridae del Triásico Superior y el Jurásico Inferior, implicando que los ceratosaurios se habían diferenciado tempranamente de los demás terópodos. Sin embargo, los más recientes estudios han mostrado que los celofisoides y los dilofosáuridos no forman un grupo natural con los ceratosaurios, y han sido excluidos de este grupo.

Sistemática 
Ceratosauria se define como el clado más inclusivo que incluye al Ceratosaurus nasicornis (Marsh, 1884) pero no al Passer domesticus (Linneo, 1758). Está conformado por todos los terópodos más cercano a los ceratosaurio que a las aves modernas.

Taxonomía 
 Infraorden Ceratosauria
 Berberosaurus
 Deltadromeus
 Elaphrosaurus
 Limusaurus
 ?Lukousaurus
 Spinostropheus
 Familia Bahariasauridae
 Bahariasaurus
 Neoceratosauria
 Familia Ceratosauridae
 Ceratosaurus
 Genyodectes
 Saltriovenator
 Fosterovenator
 ¿Eoabelisaurus?
 Superfamilia Abelisauroidea

Filogenia 
El siguiente cladograma sigue un análisis realizado por Diego Pol y Oliver W. M. Rauhut, 2012.

Referencias 

 Tykoski, R. S. & Rowe, T. 2004. Ceratosauria. In: The Dinosauria, ed. D.B. Weishampel, P. Dodson & H. Osmólska.University of California Press, Berkeley, D.B. Weishampel, P. Dodson & H. Osmólska. Ed. University of California Press47-70.
 Rauhut, O. W. M. (2003): The interrelationships and evolution of basal theropod dinosaurs. „Special Papers in Palaeontology“ 69:1-213. Google books
 Carrano, M. T., S. D. Sampson, and C. A. Forster. (2002). The osteology of Masiakasaurus knopfleri, a small abelisauroid (Dinosauria: Theropoda) from the Late Cretaceous of Madagascar. Journal of Vertebrate Paleontology 22(3):510-534.

Enlaces externos 
 Ficha y estado en TaxonsSerch
 Ceratosauria en The Theropod Database